Nyakimonyi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyakimonyi (vattendrag i Rutana), 
 Nyakimonyi (vattendrag i Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar